CG-17 steht für:

 einen Lenkwaffenkreuzer der US Navy, siehe USS Harry E. Yarnell (CG-17)
 einen Kampfzonen-Lastensegler der United States Army Air Forces, siehe Douglas XCG-17